Ринге:
 Ринге — город в Дании;
 Ринге — посёлок в Германии.